III steht für:
 Drei, altrömische Schreibweise der Zahl 3
 Jahr III des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y3
 III (Der-W-Album), ein Musikalbum des deutschen Rocksängers Der W
 III (Hillsong-Young-&-Free-Album), ein Musikalbum der australischen Lobpreisband Hillsong Young & Free
 III (Take-That-Album), ein Musikalbum der britischen Popgruppe Take That
 III – 2015 Edition, eine darauf aufbauende EP inklusive einer Konzert-DVD der Take That Live 2015-Europa-Tournee.
 III: Trauma, ein Musikalbum der Band Harakiri for the Sky
 Kennzeichnung des Regiments/Geschwaders, siehe Militärische Symbole

iii steht für:
 Sichuan-Yi (ISO-639-3-Code), Varietät von Yi (Sprache), einer Lolo-Sprache

Siehe auch:
 2I
 ILL